Saravá - uma interjeição
Ou ainda:
Saravá Discos - gravadora musical brasileira
Geraldino Saravá - futebolista brasileiro

Desambiguação